A 2015-ös Formula–3 Európa-bajnokság volt a sorozat negyedik szezonja volt, mióta megalakult a Formula–3 Euroseries utódjaként. A szezon április 11-én kezdődött meg a  Silverstone Circuit versenypályán és a Hockenheimring aszfaltcsíkján fejeződött be október 18-án. A bajnoki címet Felix Rosenqvist szerezte meg Antonio Giovinazzival szemben.

Csapatok és versenyzők 
Az összes résztvevő Dallara kasztnival és Hankook abroncsokkal teljesítette a szezont.

Versenynaptár

Összefoglaló

Végeredmény

Pontrendszer

(Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)
A szezon során 2 versenyhétvégén kellett mindössze a pontok felét kiosztani, mivel különböző okok miatt a versenytáv 75%-át nem teljesítette a mezőny:
 A verseny során történt balesetek következtében meg kellett szakítani a Monzában rendezett második és harmadik futamot.
 A szélsőséges időjárási körülmények következtében meg kellett szakítani a Red Bull Ringen rendezett harmadik futamot.

Versenyzők

Újoncok

Csapat

Jegyzetek

További információk
A bajnokság hivatalos weboldala (archív, 2015)

Formula–3